San Gervasio puede referirse a:
 San Gervasio Bresciano, localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía
 San Gervasio de Cassolas, antiguo municipio anexionado a Barcelona en 1897